Istok — четвёртый студийный альбом российской пост-блэк-метал-группы Trna, выпущенный 3 сентября 2021 года на лейбле Candlelight Records.

6 августа 2021 года вышел клип на песню «Istok», режиссёром выступил друг коллектива, Глеб Колотов. Клип рассказывает «об истории альбома — размышлениях о значении природы, обретении внутреннего покоя — и о собственном взгляде на жизнь и мир».

Список композиций

Участники записи 
 Антон Гатауллин — бас-гитара
 Андрей Новожилов — гитара
 Тимур Юсупов — ударные

Примечания 

Альбомы блэк-метала
Альбомы Candlelight Records